Grytesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grytesjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (52,5 ha)
Grytesjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Grytesjön (Mårdaklevs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (3,3 ha)

Se även
Grytsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn